Uittreding (parapsychologie), begrip uit de parapsychologie
 Uittreding (organisatie), vertrek uit een organisatie